Carcabuey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carcabuey (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Carcabuey (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar